Laurențiu Brănescu (Râmnicu Vâlcea, 1994. március 30. –) román labdarúgó.

Sikerei, díjai 

Juventus FC:
Olasz labdarúgó-bajnokság: 2012–13
Olasz szuperkupa: 2012–2013

Források 

 Soccerway
 alyga.lt

Román labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Haladás labdarúgói
A Juventus labdarúgói
Az SS Juve Stabia labdarúgói
Az SS Virtus Lanciano 1924 labdarúgói
1994-ben született személyek
Az Omónia Lefkoszíasz labdarúgói
Élő személyek